Theaterstraße steht für:
 Theaterstraße (Aachen)
 Theaterstraße (Bernburg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Bernburg (Saale) #Bergstadt
 Theaterstraße (Chemnitz), siehe Liste der Kulturdenkmale in Chemnitz-Zentrum, N–Z
 Theaterstraße (Erlangen), siehe Liste der Baudenkmäler in Erlangen/T #Theaterstraße
 Theaterstraße (Fürth), siehe Liste der Baudenkmäler in Fürth/T #Theaterstraße
 Theaterstraße (Gera), siehe Liste der Kulturdenkmale in Gera
 Theaterstraße (Hannover), siehe Liste der Baudenkmale in Hannover-Mitte

Siehe auch:
 Theaterplatz